

Polska 
 Podkamień, wieś w powiecie nyskim

Ukraina 
 Podkamień w obwodzie lwowskim, znany z klasztoru Dominikanów – Ruskiej (Podolskiej) Częstochowy
 Podkamień w obwodzie iwanofrankiwskim